Middle (eiland), kleine eiland in de zuidelijke Atlantische Oceaan
 Middle (DJ Snake), nummer van de Franse DJ Snake uit 2015